Nordhafen bezeichnet:

 Nordhafen (Stadtteil), einen Stadtteil in Hannover
 Nordhafen (Hannover), einen Mittellandkanalhafen in Hannover
 Nordhafen (Berlin), einen ehemaligen Hafen am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal
 Nordhafen Spandau, einen ehemaligen Havelhafen in Berlin-Hakenfelde
 Nordhafen Walsum, einen Rheinhafen in Duisburg 
 einen zum Ludwigshafener Rheinhafen gehörenden Hafen
 Häfen in Bremerhaven#Nordhafen / Osthafen